Kameničná est un toponyme qui peut désigner :

Kameničná, une commune du district de Komárno, dans la région de Nitra.

Kameničná, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.